Od roku 1956, kdy se soutěž Eurovision Song Contest konala poprvé, se jí účastnilo 52 zemí. Z těchto zemí se 27 podařilo alespoň jednou vyhrát.

Účastníci 
V následující tabulce jsou uvedeny země, které se alespoň jednou soutěže zúčastnily.

Jediným státem, který se zúčastnil pouze jednoho ročníku je Maroko, které se účastnilo v roce 1980. Ze států, kterým se podařilo alespoň jednou vyhrát, se již neúčastní Lucembursko (naposledy v roce 1993), Monako (naposledy v roce 2006), Turecko (naposledy v roce 2012) a dnes již neexistující Jugoslávie (naposledy v roce 1992). Mezi státy, které se v minulosti účastnily, ale nikdy soutěž nevyhrály, patří Srbsko a Černá Hora (naposledy v roce 2005), Andorra (naposledy v roce 2009), Slovensko (naposledy v roce 2012), Bosna a Hercegovina (naposledy v roce 2016).

Účastníci podle dekády

Vysvětlivky

1956–1959

1960–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–

Odkazy

Poznámky

Externí odkazy